Lemuria (Eulemur) – rodzaj ssaka z rodziny lemurowatych (Lemuridae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące na Madagaskarze. Lemuria manguścia została introdukowana na Komorach.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 30–50 cm, długość ogona 41–65 cm; masa ciała 1,1–2,5 kg.

Systematyka

Etymologia 
 Prosimia: gr. προ pro „blisko, w pobliżu”; łac. simia „małpa”. Boddaert wymienił kilka gatunków (w tym Lemur macaco  i Lemur mongoz ) nie podając gatunku typowego.
 Eulemur:  eu „typowy, dobry, prawdziwy”; rodzaj Lemur  (lemur).
 Petterus: Jean-Jacques Petter (1927–2002), francuski prymatolog. Gatunek typowy: Lemur fulvus .

Podział systematyczny 
Do rodzaju zaliczane są następujące gatunki:
 Eulemur fulvus  – lemuria płowa
 Eulemur rufus  – lemuria rdzawa
 Eulemur rufifrons  – lemuria rdzawoczelna
 Eulemur albifrons  – lemuria białogłowa
 Eulemur sanfordi  – lemuria brązowa
 Eulemur cinereiceps  – lemuria szarogłowa
 Eulemur collaris  – lemuria obroźna
 Eulemur macaco  – lemuria czarna
 Eulemur flavifrons  – lemuria błękitnooka
 Eulemur coronatus  – lemuria koroniasta
 Eulemur rubriventer  – lemuria czerwonobrzucha
 Eulemur mongoz  – lemuria manguścia

Drzewo filogenetyczne rodzaju Eulemur oparte na dwóch loci mitochondrialnych i trzech jądrowych; liczby przedstawiają prawdopodobieństwo a posteriori każdego węzła:

Uwagi

Przypisy 

Lemurowate